Уруша́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Урушадзе, Автандил (1890—1955) — грузинский социал-демократ.
 Урушадзе, Георгий Фридонович (род. 1972) — директор «Центра поддержки отечественной словесности», российский журналист и продюсер.
 Урушадзе, Заза Рамазович (1965—2019) — грузинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Урушадзе, Ной Александрович (1920—1943) — участник Великой Отечественной войны, разведчик, Герой Советского Союза.
 Урушадзе, Рамаз Павлович (1939—2012) — советский футболист, вратарь.
 Урушадзе, Тенгиз (1940—2021) — академик АН Грузии.